Бештейруш:

 Бештейруш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага
 Бештейруш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту